Stepan steht für:
 Stepan (Ort) (Степань), eine Siedlung städtischen Typs in der Ukraine
 Stepan (Katze) (* 2008), zum Internetphänomen gewordene männliche Hauskatze

Personen:
 Alfred Stepan (1936–2017), US-amerikanischer Politikwissenschaftler
 Derek Stepan (* 1990), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Karl Maria Stepan (1894–1972), österreichischer Politiker
 Mary Louise Stepan (1935–2021), US-amerikanische Schwimmerin; siehe Mary Louise Wehman
 Nancy Stepan (* 1939), Wissenschaftshistorikerin

Štěpán (Namensform von Stefan) ist der Familienname folgender Personen:
 Miroslav Štěpán (1945–2014), tschechischer Politiker, kommunistischer Aktivist, ehemaliger Funktionär der KSČ
 Pavel Štěpán (1925–1998), tschechischer Pianist

Siehe auch:
 Stepaniwka (Begriffsklärung)